Mária Nagy (n. 1928), cestista ungherese
 Mária Nagy (n. 1950), cestista ungherese